Winter Vacation in SMtown.com - Angel Eyes es un álbum del 2001 para el SM Town. Es el tercer álbum de SM Entertainment para las vacaciones de invierno. Este el primer álbum SM Town para Kangta y Moon Hee Jun (H.O.T.) en solitario.  Dana (The Grace) y un grupo de cuatro chicas M.I.L.K se integran a este álbum.

Lista de canciones
 Angel Eyes - SM Town
 Promise - Moon Hee Jun
 White – Kangta
 We Wish You A Merry Christmas - Shinhwa
 The First Noel - S.E.S.
 O' Holy Night - Fly to the Sky
 Feliz Navidad - BoA
 Chocolate - Dana
 Sad Snow - Yoo Young-jin
 The First Noel - Kangta
 White Love - Shinhwa
 Love Christmas - S.E.S.
 Snow - Moon Hee Jun
 All Night Long - Fly to the Sky
 겨울바람 (Winter Wind) - BoA
 Wait For Me - M.I.L.K

Foto
Portada del Álbum Christmas Winter Vacation in SMTown.com - Angel Eyes

Referencias

Página oficial
SM Entertainment

Álbumes de 2001
Álbumes de SM Entertainment